Korablino (ryska: Кораблино) kan syfta på två samhällen i Rjazan oblast i Ryssland.

Korablino, Korablinskij – en stad och administrativ huvudort i distriktet Korablinskij rajon i södra delen av oblastet
Korablino, Rjazanskij – ett samhälle cirka 15 kilometer sydost om oblasthuvudstaden Rjazan i distriktet Rjazanskij